Ценов е фамилно име, може да се отнася за:

 Ангел Петров Ценов, наричан по прякор Гелето, е български футболист, защитник.
 Братан Ценов Гаврилов е български спортист, борец и треньор. 
 Валери Ценов е български художник живописец. 
 Вълко Петров Ценов е български скулптор и преподавател по скулптура. 
 Ганчо Ценов е български историк и учен, работил главно в областта на българската история през късната античност и ранното средновековие.
 Димитър Асенов Ценов е български поет и детски писател.  
 Димитър Апостолов Ценов е български предприемач.
 Емил Ценов е български футболист.
 Иван Ценов е български общественик и политически анализатор,
 Иван Ценов Ангелов е международно известен български математик, член на Българската академия на науките.
 Иван Ценов Николов е български политик.
 Никола (Николай) Ценов е български търговец, общественик и деятел на Българското книжовно дружество.
 Митко Ценов е български лекоатлет и бегач на средно дълги разстояния.
 Пантелей Ценов Ценов е български офицер, генерал-лейтенант от артилерията.  
 Петър Петков Ценов е български учител и автор на първото историко-географско и етнографско изследване на Ботевград.
 Христо Ценов е български политик.
 Цено Ценов е български и международен деец по спортна борба. 
 Чавдар Ценов е български писател и преводач.